Lista portów lotniczych w Czarnogórze, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
  
 UN Location Codes: Montenegro
 Great Circle Mapper: Airports in Montenegro - IATA and ICAO codes
  - IATA, ICAO and DAFIF codes

 
Czarnogóra